Reinig steht für: 

 Reinig, einen Ortsteil von Wasserliesch, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz 

Reinig ist der Familienname folgender Personen: 

 Aaron Reinig (* 1996), deutsch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Albert Reinig (* 1950), deutscher Journalist und Autor
 Christa Reinig (1926–2008), deutsche Schriftstellerin
 Dale Reinig (* 1964), deutsch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Gaston Reinig (* 1956), luxemburgischer General
 Gunter Reinig (* 1944), deutscher Automatisierungsingenieur, Hochschullehrer für Prozesssteuerung und Industriemanager

Siehe auch:
 Reinig, Braun + Böhm, deutsche Band